Service Module (Zvezda), a Nemzetközi Űrállomás első, orosz finanszírozású modulja
SM, a Sclerosis Multiplex betegség rövidítése
S/M, a szadomazochizmus angol eredetű rövidítése
SM, a SmartMedia (memóriakártya) nevének rövidítése